

Geografia
 Arezzo – comune italiano, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana
 Arezzo – frazione del comune di Vobbia, in Liguria

Persone
 Claudio Mario Arezzo – storico italiano
 Corrado Arezzo de Spuches di Donnafugata – politico italiano
 Domenico Arezzo – politico e avvocato italiano
 Gaetano Arezzo della Targia – militare italiano
 Gaudenzio di Arezzo – vescovo italiano
 Maria Paternò Arezzo – filantropa italiana
 Pergentino da Arezzo – martire cristiano
 Odo da Arezzo – compositore, teorico della musica e abate italiano
 Tommaso Arezzo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Sport
 Società Sportiva Arezzo – società calcistica italiana